Південний регіон — один із регіонів Малаві, розміщений на півдні країни. Площа 31 753 км², населення 5 345 045 человек (2003). Адміністративний центр Блантайр. Складається з 13 провінцій:

 Балака
 Блантайр
 Чикауауа
 Чирадзулу
 Мачинга
 Мангочі
 Муланьє
 Мванза
 Нено
 Нсаньє
 Фаломбе
 Тхіоло
 Зомба

Міста:
 Балака
 Блантайр
 Зомба
 Мангочі
 Муланже
 Нсаньє

Див. також 
 Північний регіон (Малаві)
 Центральний регіон (Малаві)

Регіони Малаві